Estéreo o sonido estereofónico es la reproducción de sonido usando dos canales de audio independientes en una sola pista de audio. El prefijo estereo- hace referencia a sólido o en relieve.

Estéreo o Stereo puede también referirse a:

Cine 

 Stereo (1969), primer largometraje del director David Cronenberg.

Música 
Estéreo, término usado para referirse a un aparato o equipo que reproduce sonidos y música en Alta fidelidad.
 Bomba Estéreo, grupo musical de Colombia.
Soda Stereo, grupo musical de Argentina.
Stereo, álbum de Jaime Anglada (2010).

Otros 
 Estéreo, unidad de medida del volumen de sólidos del Sistema Métrico Decimal, que todavía se usa para la madera.
 Estereograma, representación gráfica de objetos tridimensionales sobre un medio plano.
 Estereoisómero, un isómero que tiene la misma fórmula molecular y cuadrícula.
 Estereología, interpretación tridimensional de secciones planas de materiales o tejidos.
 Estereorradián,  unidad derivada del Sistema Internacional que mide ángulos sólidos.
 Estereoscopio, técnica de grabación de la información visual tridimensional.
 Estereofón es el término usado en Costa Rica para el Poliestireno expandido.
Misión Stereo, dos naves espaciales de observación solar de la NASA.